Гай Фонтей Капитон (Gaius Fonteius Capito) e име на римските политици:

 Гай Фонтей Капитон (претор), претор 169 пр.н.е.
 Гай Фонтей Капитон (консул 33 пр.н.е.)
 Гай Фонтей Капитон (консул 12 г.)
 Гай Фонтей Капитон (консул 59 г.)